В данной статье представлен список банков Киргизии.

Центральный банк 

 Национальный банк Кыргызской Республики

Коммерческие банки

Местные банки

Иностранные банки

Упразднённые банки

См. также 
 Банковская система Киргизии

Примечания 

Экономика Киргизии
Списки банков по странам
Банки Киргизии